Plaats in Indonesië
 Tanjakan (Rajeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Tanjakan (Krangkeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java